Святошин — місцевість у Києві:
 Святошин — станція метро Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену
 Святошин — залізнична станція Південно-Західної залізниці в Києві
 Святошин — службовий аеродром ДП «Антонов» у Києві